The Mackenzies — британская инди-рок-группа, образовавшаяся в  году в Глазго, Шотландия, исполнявшая гитарный инди-фанк выполненный в аморфных, экспериментальных аранжировках, и являвшаяся частью экспериментального движения, сформировавшегося вокруг лейбла Ron Johnson Records и получившего известность как Ron Johnson Sound
.

История группы 
The MacKenzies образовались в 1986 году; в состав квартета вошли Гэри Вейр (, вокал), Иэйн Беверидж (, гитара), Питер Гилмор (, бас-гитара) и Пол Тёрнбулл (, ударные). Концертные выступления группы проходили с участием приглашённых перкуссионистов (Скотт Браун, Энн Куинн)и саксофонистов (Питер Эллен).

За два года существования The MacKenzies выпустили сингл «New Breed/Dog’s Breakfast» (1986) и EP A Sensual Assault (1987), поднявшиеся в UK Indie Charts до ## 15 и 22 (соответственно). Кроме того, песня Big Jim вошла в кассетную компиляцию C86, вышедшая в 1986 году приложением к NME и оказавшую значительное влияние на развитие всей британской инди-сцены. Группа записала две радиосессии на BBC у Джона Пила
.

После распада группы её ритм-секция — Грэм Лирони () и Пол Тёрнбулл — перешла в The Secret Goldfish.

Дискография

Синглы 
 New Breed/Dog’s Breakfast (1986, Ron Johnson Records, ZRON9 [7"]) #15 (UK Indie Chart)

EP 
 A Sensual Assault EP (1987, Ron Johnson Records, ZRON15 [12"]) #22 (UK Indie Chart)

Компиляции 
 C86 («Big Jim», Rough Trade, New Musical Express 1986)
 The First After Epiphany («Man With No Reason» Ron Johnson Records, 1987)
 The Second After Epipany («Mealy Mouth»)

Видео 
 Big Jim / New Breed / Man With No Reason Medley, 1987. — The MacKenzied в программе Шотландского телевидения FSD.

Примечания 

Инди-рок-группы Великобритании